Роберт Петровицки, (; ) — чехословацкий и словацкий хоккеист, центральный нападающий, ныне хоккейный тренер. Завершил карьеру игрока в 2016 году. В 2002 году на Зимних Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити был знаменосцем национальной олимпийской сборной Словакии. Чемпион мира 2002 года в составе сборной Словакии. Брат хоккеиста Рональда Петровицки, муж дочери хоккейного тренера Владимира Вуйтека. В настоящее время является главным тренером молодёжной сборной Словакии.

Карьера

Клубная 
Роберт Петровицки начал свою профессиональную карьеру в 1990 году в родной «Дукле». В 1992 году Роберт завоевал золото последнего чемпионата Чехословакии, став лучшим игроком того первенства. В том же году на драфте НХЛ он был выбран в 1 раунде под общим 9 номером клубом «Хартфорд Уэйлерз». В сезоне 1992/93 Петровицки дебютировал в НХЛ, проведя в составе «Хартфорда» 42 матча и набрав 9 (3+6) очков. Параллельно он выступал в АХЛ за клуб «Спрингфилд Индианс».

В 1995 году Петровицки перешёл в «Даллас Старз», где за весь сезон провёл лишь 5 матчей. Следующий сезон Роберт начал в составе «Сент-Луис Блюз», с которым в первый и в последний раз в своей карьере принял участие в плей-офф НХЛ. В 1998 году Петровицки подписал контракт с «Тампой», а последним клубом в его заокеанской карьере стал «Нью-Йорк Айлендерс».

В 2001 году Роберт вернулся в Европу, подписав контракт с клубом Шведской элитной серии «МОДО». С 2001 по 2007 год Петровицки играл в Швейцарской национальной лиге в составе таких клубов, как «Амбри-Пиотта», «Лангнау Тайгерс» и «ЦСК Лионс». В 2005 году в составе «львов» он стал серебряным призёром чемпионата Швейцарии.

В сезонах 2007/08 и 2008/09 Роберт попеременно выступал в Чешской экстралиге в составе «Витковице Стил» и во втором шведском дивизионе в клубе «Лександ». Сезон 2009/10 Петровицки вновь начал в родной «Дукле». Тем не менее, сыграв в её составе лишь 4 матча, он заключил соглашение с рижским «Динамо». После своего первого сезона в КХЛ Роберт принял решение перейти в клуб финской СМ-Лиги «КалПа», однако уже 13 декабря Петровицки покинул финский клуб, а спустя 2 дня было объявлено о его возвращении в «Динамо».

В составе рижан за оставшуюся часть сезона Роберт провёл 31 матч, набрав 7 (2+5) очков, после чего покинул клуб, а уже 13 октября 2011 года он подписал однолетний контракт с чешским клубом «Комета Брно». В «Комете» Петровицки провёл 2 сезона, после чего вернулся в родную «Дуклу», в составе которой и завершил игровую карьеру в 2016 году.

Международная 
В составе сборной Чехословакии Роберт Петровицки принимал участие в юниорском чемпионате Европы 1991 года, на котором он вместе с командой стал чемпионом, а также в чемпионате мира среди молодёжи 1992. В составе сборной Словакии Роберт участвовал в чемпионате мира в первом дивизионе 1995 года, на котором словаки заслужили повышение в классе, заняв первое место. На счету Петровицки 4 чемпионата мира (1996, 2001, 2002 и 2008). В 2002 году он стал победителем мирового первенства. Также Роберт — участник Олимпийских игр 1994, 1998 и 2002 годов. В 2008 году Петровицки завершил свои выступления за национальную команду.

Тренерская 
После завершения карьеры хоккеиста Петровицки стал тренером. Работал помощником главного тренера в тренчинской «Дукле» (2016—17), братиславском «Словане» (2017—19), сборной Словакии (2017—19). С сезона 2019/2020 занимает должность главного тренера молодёжной сборной Словакии.

Достижения

Командные 
 Чемпион Европы среди юниоров 1991

 Чемпион Чехословакии 1992

 Чемпион мира 1995 (Группа Б)

 Чемпион мира 2002

 Серебряный призёр чемпионата Швейцарии 2005

 Серебряный призёр Чешской экстралиги 2012

 Бронзовый призёр чемпионата Чехословакии 1991

Личные 

 Лучший игрок плей-офф чемпионата Чехословакии 1992

Статистика выступлений 
 Последнее обновление: 17 октября 2011 года

1 — Переходный турнир.

Международная

Примечания 

Хоккейные нападающие
Хоккеисты Чехословакии
Хоккеисты Словакии
Игроки сборной Словакии по хоккею с шайбой
Знаменосцы на зимних Олимпийских играх 2002 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1994 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1998 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Чемпионы мира по хоккею с шайбой
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Игроки ХК «Дукла» Тренчин
Игроки «Хартфорд Уэйлерз»
Игроки «Спрингфилд Индианс»
Игроки «Даллас Старз»
Игроки «Детройт Вайперз»
Игроки «Мичиган Кей-Уингз»
Игроки «Сент-Луис Блюз»
Игроки «Вустер АйсКэтс»
Игроки «Тампа-Бэй Лайтнинг»
Игроки «Гранд-Рапидс Гриффинс»
Игроки «Нью-Йорк Айлендерс»
Игроки «Чикаго Вулвз»
Игроки ХК МОДО
Игроки ХК «Амбри-Пиотта»
Игроки ХК «Лангнау Тайгерс»
Игроки ХК «Цюрих Лайонс»
Игроки ХК «Витковице Стил»
Игроки ХК «Лександ»
Игроки ХК «Динамо» Рига (с 2008)
Игроки ХК КалПа
Игроки ХК «Комета»
Игроки ХК «Славия» Прага
Хоккейные тренеры Словакии
Задрафтованные ХК «Хартфорд Уэйлерс»